NGC 4574 (другие обозначения — ESO 380-49, MCG -6-28-7, FAIR 311, IRAS12350-3514, PGC 42166) — спиральная галактика с перемычкой (SBc) в созвездии Центавр.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4574
Центавр (созвездие)